Туомас Киискинен (; 7 октября 1986, Куопио, Финляндия) — профессиональный финский хоккеист, нападающий. Участник чемпионата мира 2012 г. в составе сборной Финляндии. В настоящее время выступает за команду Шведской хоккейной лиги «Векшё Лейкерс».

Бронзовый призёр чемпионата Финляндии 2009 в составе клуба «КалПа».

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: 22 января 2015 года

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте sports.ru 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Игроки ХК КалПа
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Векшё Лейкерс»
Игроки ХК СайПа
Игроки ХК «Шеллефтео»